Carlos Martínez – atleta messicano 
 Carlos Martínez – atleta cubano
 Carlos Martínez – artista degli effetti visivi 
 Carlos Martínez – giocatore di baseball venezuelano 
 Carlos Martínez – giocatore di baseball dominicano nato nel 1982
 Carlos Martínez – giocatore di baseball dominicano nato nel 1991
 Carlos Martinez – tennista colombiano 
 Carlos Martinez – velista spagnolo
 Carlos Martínez Diarte –  calciatore e allenatore di calcio paraguaiano
 Carlos Martínez Díez – calciatore spagnolo
 Carlos Dámaso Martínez –  scrittore, saggista e sceneggiatore argentino
 Carlos Julio Martínez – calciatore dominicano
 Carlos Manuel Martínez Castro – calciatore costaricano
Carlos Martínez – calciatore argentino
Carlos Martínez – calciatore uruguaiano, attivo tra gli anni trenta e anni quaranta
Carlos Martínez – calciatore uruguaiano, attivo negli anni sessanta